König steht für:

 König, Amtsbezeichnung für den höchsten monarchischen Würdenträger eines Staats

 König (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 König (Familie), Großhändler- und Ratsherrfamilie in Kempten (Allgäu)

 König & Komp. Villach, österreichischer Koch- und Backzutatenhersteller
 König-Brauerei in Duisburg-Beeck
 König Motorenbau, deutsche Marke von Außenbordmotoren
 SMS König (1913), Großlinienschiff der deutschen Hochseeflotte
 König (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite

Spiele:
 König (Kartenspiel), türkisch Rifki, französisch Le jeu du roi, englisch/italienisch King
 König (Spielkarte), Kartenwert
 König (Schach), wichtigste Figur beim Schachspiel
 König, der Mittelkegel beim Kegeln #120 Wurf kombiniert

Geografie:
 König (Wuppertal), Ortslage in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Bad König, Kurstadt im Odenwaldkreis, Hessen
 König-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik

 Koenig oder Kœnig steht für:
 Koenig, siehe König (Familienname)
 Museum Koenig, Naturkundemuseum in Bonn
 Koenigmuseum, Kunstmuseum Fritz Koenigs in Landshut
 Manufacture d’Orgues Kœnig, französisches Orgelbauunternehmen
 Koenig Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Der König (Krimiserie)
 König der Könige, Buch der Könige (Begriffsklärungen)
 Bücher der Könige (Altes Testament, Tanach)

 Kœnig (Marie-Pierre Kœnig, 1898–1970)
 Königin, Koenigs, Königk, King (Begriffsklärungen)